Дмитрий Лурье:
 Лурье, Дмитрий Борисович (род. 1962) — чемпион «Своей игры», инженер.
 Лурье, Дмитрий Ефимович (1921—1993) — советский архитектор.
 Лурье, Дмитрий Маркович (род. 1970) — российский художник-кинематографист.